Lenox kan syfta på:

 Lenox, Georgia
 Lenox, Iowa
 Lenox, Kentucky
 Lenox, Massachusetts
 Lenox, Missouri
 Lenox, New York
 Lenox, Oklahoma
 Lenox, Tennessee